Batak kan syfta på:

 Batak – en språkgrupp

Bulgarien 

 Batak (reservoar), Pazardzjik, 
 Obsjtina Batak, kommun, Pazardzjik, 
 Batak (ort), Pazardzjik, Obsjtina Batak, 
 Batak (distrikt), Veliko Tarnovo, Obsjtina Pavlikeni, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar